Ranco je italská obec v provincii Varese v oblasti Lombardie. Obec leží na břehu jezera Lago Maggiore.

K 31. prosinci 2011 zde žilo 1 356 obyvatel.

Sousední obce 
Angera, Ispra, Lesa (NO), Meina (NO)

Vývoj počtu obyvatel

Externí odkazy 
 

Obce v provincii Varese